De Bondsrepubliek Duitsland kende in de periode 1963-1966 twee kabinetten-Erhard

Kabinet-Erhard I (1963-1965)
Kabinet-Erhard II (1965-1966)